Thümler ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Thümler (* 1970), deutscher Politiker (CDU)
 Enno Thümler (* 1937), deutscher Politiker (CDU)
 Heinrich Thümler (1887–1969), deutscher Politiker (NSDAP)
 Sebastian Thümler, deutscher Filmeditor
 Thorsten Thümler (* 1971), deutscher Politiker (CDU), siehe Thorsten Prenzler
 Walter Thümler (* 1955), deutscher Dichter, Übersetzer und Herausgeber 

Siehe auch:
 Tümmler
 Thümmler
 Dümler